Rozpoznávání je proces identifikace objektů podle určitých znaků.

 Rozpoznávání jazyka – určení jazyka, v němž je daný text napsán
 Rozpoznávání objektů
 Rozpoznávání obrazu
 Rozpoznávání písma – převod obrazu na text
 Rozpoznávání řeči – převod zvuku na text
 Rozpoznávání tváře